Глен Дејл има више значења:
 Глен Дејл (Мериленд)
 Глен Дејл (Западна Вирџинија)